Winnipeg steht für:

 Winnipeg, Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba
 Winnipeg (Missouri), unincorporated community in Missouri
 Winnipeg (Schiff), Frachtschiff mit Passagierbeförderung
 Markenname der Winnipeg Motor Cars, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller

Siehe auch: